De Soto eller Desoto kan syfta på:

 Desoto – ett amerikanskt bilmärke
 De Soto (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi
 De Soto, Illinois – en ort (village) i Jackson County i Illinois
 De Soto, Kansas – en stad (city) i Johnson County, och Leavenworth County
 De Soto, Missouri – en stad (city) i Jefferson County i Missouri
 DeSoto Parish – ett administrativt område, parish, i Louisiana
 DeSoto, Texas – en ort i Texas

Se även
 DeSoto County – flera